Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Альона Бондаренко.

Тамарін Танасугарн виграла титул, перемігши у фіналі Дінару Сафіну з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Ordina Open